«Тарас Шевченко» — историко-биографический фильм режиссёра Игоря Савченко о жизни известного украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко.

Фильм снимался на русском и украинском языках разными дублями. То есть, русская и украинская версии — это два разных полноценных фильма, а не дубляжи какой-то одной версии. Телевидение показывает русскую версию, а также версию, где к изображению русской версии приписана картинка украинской — хорошо заметен несинхрон по длине фраз, паузам, шумам и так далее. Русскоязычная версия была реставрирована в 1964 году. Сохранилась ли оригинальная украиноязычная версия — доступных данных нет.

Сюжет 
1841 год. Молодой студент Тарас Шевченко завершает своё обучение в Петербургской художественной академии. Сердце художника переполнено страстным желанием служить своей земле. Он возвращается домой, где его ждёт громкая слава первого национального поэта.

После знакомства в Киеве с профессором Костомаровым, Шевченко становится членом тайного общественно-политического общества Кирилла и Мефодия. Через некоторое время полиция выходит на след заговорщиков. Судьба каждого из арестованных незавидна, но больше всех пострадал Шевченко — его отдают в солдаты, со строгим запретом на всякую творческую деятельность.

Долгие годы он служит в Орской крепости, в атмосфере каждодневной муштры и издевательств. Неброская природа степи и беседы с новыми друзьями позволяют ему скрасить незавидный быт подневольного солдата.

В судьбе опального поэта деятельное участие принимают оставшиеся на свободе друзья, но только в новое царствование, спустя десятилетие, состоялось желанное освобождение.

В ролях 
 Сергей Бондарчук — Тарас Шевченко
 Владимир Честноков — Николай Чернышевский
 Николай Тимофеев — Николай Добролюбов
 Гнат Юра — Михаил Щепкин, русский актер
 Иван Переверзев — Сигизмунд Сераковский, польский офицер, товарищ Шевченко по армейской службе
 Евгений Самойлов — Николай Спешнев
 Лаврентий Масоха — профессор Николай Костомаров, основатель Кирилло-Мефодиевского братства
 Павел Шпрингфельд — Пантелеймон Кулиш, украинский писатель
 Алексей Консовский — редактор журнала «Искра» Владимир Курочкин
 Григорий Шпигель — Карл Брюллов, русский художник, учитель Шевченко
 Михаил Названов — Николай I
 Марк Бернес — капитан Косарев
 Дмитрий Милютенко — майор Усков, комендант крепости
 Марианна Стриженова — Агафья Андреевна Ускова, жена майора Ускова
 Михаил Кузнецов — солдат Скобелев, умер после наказания шпицрутенами
 Наталья Ужвий — Ярина Шевченко, сестра Тараса Григорьевича, крепостная
 Михаил Трояновский — шеф жандармов
 Александр Хвыля — пан Барабаш, украинский помещик
 Гарен Жуковская — пани Барабаш, украинская помещица
 Михаил Высоцкий — Евдоким Апполонович Лукашевич, помещик
 Геннадий Юдин — провокатор
 Леонид Кмит — штабс-капитан Обрядин
 Александр Баранов — Потапов
 Константин Сорокин — рыжий ефрейтор
 Владимир Сошальский — прапорщик Николай Момбелли, друг Шевченко
 Латиф Файзиев — киргиз
 Станислав Чекан — извозчик
 Степан Шкурат — крепостной бандурист
 Дмитрий Капка — священник
 Вячеслав Тихонов — представитель петербургской молодежи
 Иван Савкин — представитель петербургской молодежи
 Марина Ладынина — графиня Потоцкая
 Николай Гринько — крепостной-бунтовщик
 Владимир Трошин — крепостной-бунтовщик
 Анатолий Чемодуров — студент
 Олег Голубицкий — студент
 Всеволод Санаев — эпизод
 Анна Кушниренко — эпизод
 Фёдор Гладков — эпизод
 Юрий Критенко — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Игорь Савченко
 Операторы:
 Аркадий Кольцатый
 Даниил Демуцкий
 Иван Шеккер
 Композитор: Борис Лятошинский
 Режиссёры: Василь Лапокныш, Исаак Шмарук
 Звукооператор: Александр Бабий
 Дирижёр: Натан Рахлин
 Художники-декораторы:
 Леван Шенгелия
 Борис Немечек
 Художник по костюмам: Юния Майер
 Художник-гримёр: С. Чевычелов
 Реквизит: М. Солоха
 Музыкальный редактор:
 Комбинированные съёмки: В. Королёв
 Ассистенты режиссёра:
 Александр Алов
 Владимир Наумов
 Сергей Параджанов
 Григорий Мелик-Авакинян
 Л. Файзиев
 Директор: Л. Корецкий

Призы и награды 
 1952 — Сталинская премия I степени. Лауреат премии: Сергей Бондарчук, исполнитель главной роли
 1952 — Особый почётный диплом за режиссуру Игорю Савченко и премия за актёрскую работу Сергею Бондарчуку на VII Международном кинофестивале в Карловых Варах

Видео 
В начале 2000-х годов фильм выпущен на VHS компанией «Мастер Тэйп». Позже фильм выпущен на DVD дистрибьютором «Восток В».

Источники 
 Тарас Шевченко // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 36—37.

Ссылки 
 Информация о фильме в базе данных сайта «Кино-Театр. РУ»
  

Фильмы СССР 1951 года
Фильмы-биографии СССР
Фильмы:Персонаж:Тарас Шевченко
Фильмы-биографии Украины
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы киностудии имени А. Довженко